Kollontai ist eine Bezeichnung für

  Alexandra Michailowna Kollontai (1887–1952), russische Revolutionärin und Politikerin
 (2467) Kollontai, Asteroid

Siehe auch
 Kołłątaj